Заходер — еврейская фамилия. Известные носители:
 Заходер, Борис Владимирович (1918—2000) — советский и российский детский прозаик, поэт, переводчик, сценарист. Популяризатор мировой детской классики. Двоюродный брат Б. Н. Заходера.
 Заходер, Борис Николаевич (1898—1960) — советский востоковед-медиевист, историк.